Ivești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ivești (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Ivești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui